Lebastard est un nom porté notamment par:

Adrien Lebastard (né le 4 avril 2001), youtubeur français ;
Jade Lebastard (née en 1998), footballeuse française ;
Olivier Lebastard (fl. ), religieux français;
Prosper Lebastard (1865-1920), prêtre catholique, eudiste et éducateur français actif au Canada.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme